De wereldkampioenschappen in de zwemsporten 2013 werden van 20 juli tot en met 4 augustus georganiseerd in Barcelona. Op het programma stond naast de vijf traditionele disciplines binnen de zwemsport -  openwaterzwemmen, schoonspringen, synchroonzwemmen, waterpolo en zwemmen - een nieuwe discipline, high diving.

High diving en openwaterzwemmen vonden plaats in Moll de la Fusta, waterpolo in het Piscines Bernat Picornell, schoonspringen in het Piscina Municipal de Montjuïc en zwemmen en synchroonzwemmen in het Palau Sant Jordi.

Wedstrijdkalender

Medailleklassement

Sporten

High diving 

De wedstrijden van het high diving vonden plaats van 219 t/m 31 juli.

Openwaterzwemmen 

De wedstrijden van het openwaterzwemmen vonden plaats van 20 t/m 26 juli.

Schoonspringen 

De wedstrijden van het schoonspringen vonden plaats van 20 t/m 28 juli.

Synchroonzwemmen 

De wedstrijden van het synchroonzwemmen vonden plaats van 20 t/m 27 juli.

Waterpolo 

De wedstrijden van het waterpolotoernooi vonden plaats van 21 juli t/m 3 augustus.

Zwemmen 

De wedstrijden van het zwemmen vonden plaats van 28 juli t/m 4 augustus.

Externe link 
  Officiële website